La città delle ossa (City of Bones) – romanzo di Michael Connelly del 2002
 Shadowhunters - Città di ossa (City of Bones) – romanzo di Cassandra Clare del 2007